Mahamadpur peut faire référence à :
 Mahamadpur, un village du Népal situé dans le district de Bardiya ;
 Mahamadpur, un village du Népal situé dans le district de Rautahat ;